Das Gleichnis von den bösen Weingärtnern ist ein Gleichnis Jesu, das in den Evangelien nach Matthäus (), Markus () und Lukas () überliefert ist. Aber auch im nicht-kanonischen Thomasevangelium (EvThom), einer apokryphen Sammlung von 114 Sprichworten, die als Logien und kurze Dialoge dargelegt wurden, findet sich das Gleichnis von den bösen Weingärtnern.

Wortlaut 
Das Gleichnis in der bei Markus überlieferten Form lautet in der Lutherübersetzung (revidierte Fassung von 1984):

Deutung 
Der Weinberg dient bereits im Alten Testament als Bild für das Volk Israel (vgl. ). In seiner Güte schickt Gott immer neue Knechte (gemeint sind die Propheten), um den Lohn für seine Gnade einzufordern (d. h. ein Leben wie es dem erwählten Gottesvolk entspricht). Diese Boten wurden jedoch immer wieder zurückgewiesen und teilweise auch getötet. In der Tötung des Sohnes gipfelt diese Ablehnung. In ihr wird auch bereits das Leiden und Sterben Jesu angedeutet. Diese Sendung des Sohnes wird damit zur Grundlage für ein neues Bundesvolk, das über Israel hinausgeht.

Literatur 
 Lorenz Oberlinner: Die Parabel von den Weinbergpächtern Mk 12,1 - 12 Ein Beispiel für antijüdische Einstellung der ersten christlichen Gemeinden? Sonderdrucke aus der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (PDF; 2,32 MB, 25 Seiten) abgerufen auf freidok.uni-freiburg.de, Originalbeitrag in Klaus Märker (Hrsg.): Festschrift für Weddig Fricke zum 70. Geburtstag. Freiburg: Alber, 2000, S. 54–77
 Georg Baudler: Jesus im Spiegel seiner Gleichnisse. Das erzählerische Lebenswerk Jesu – ein Zugang zum Glauben. Calwer/Kösel, Stuttgart/München, ISBN 3-7668-0804-4, S. 125; 205–206

Weblinks

Einzelnachweise 

Biblisches Gleichnis
Wein in der Antike
Matthäusevangelium
Markusevangelium
Lukasevangelium